Die Abkürzung ICCS steht für
 Integrated Communications Cabling System, ein Kabelsystem von Siemens
 International Conference on Computational Science
 International Conference on Conceptual Structures 
 Inter Carrier Communication System, ein Portierungs-System für Telefonrufnummern von sms eSolutions (siehe auch Rufnummernmitnahme)
 International Catholic Conference of Scouting, die internationale katholische Konferenz des Pfadfindertums
 Islamic Central Council of Switzerland, eine islamische Organisation in der Schweiz
 InterEuropean Commission on Church and School
 International Civic and Citizenship Education Study

ICCS